Diese Liste enthält alle Mitglieder des Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin der 1. Legislaturperiode (1946–1948). Für die Magistrate in dieser Legislaturperiode siehe Magistrat Ostrowski, Magistrat Reuter, Magistrat Schroeder.

Vorstand 
 Stadtverordnetenvorsteher: Otto Suhr (SPD)
 Stellvertreter des Stadtverordnetenvorstehers: Walther Schreiber (CDU) und Ottomar Geschke (SED)
 Schriftführer: Friedrich-Wilhelm Lucht (SPD), Fritz Hausberg (LDP), ab April 1947: Georg von Broich-Oppert (CDU) und Friedel Hoffmann (SED)

Fraktionen 
 SPD:
 Vorsitzender: Franz Neumann, ab April 1947: Curt Swolinzky
 stellv. Vorsitzende: Annedore Leber, ab April 1947: Franz Neumann, Annedore Leber und Otto Friedrich Bach
 Sekretär: Kurt Mattick, ab April 1947: Fritz Barthelmann und Edith Krappe
 CDU:
 Vorsitzender: Kurt Landsberg
 stellv. Vorsitzende: Hans Peters und Lucia Krüger
 Geschäftsführer: Heinrich Keul
 SED:
 Vorsitzender: Karl Litke
 stellv. Vorsitzender: Karl Maron
 Sekretär: Paul Lerm
 LDP:
 Vorsitzender: Carl-Hubert Schwennicke
 stellv. Vorsitzender: Rudolf Markewitz
 Geschäftsführer: Karl Trucksaess

Mitglieder

Literatur 
 
 Stadtverordnetenversammlung Groß-Berlin 1946/48. Druck: Berlin-Wilmersdorf, Babelsberger Straße 40/41

Abgeordnetenhaus von Berlin
Stadtverordnetenversammlung
Berlin